Kostelec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kostelec, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Kostelec, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Kostelec, comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň
Kostelec, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Kostelec na Hané, città del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Kostelec nad Labem, città del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Kostelec nad Orlicí, città del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Kostelec nad Černými lesy, città del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Kostelec nad Vltavou, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Kostelec u Heřmanova Městce, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Kostelec u Holešova, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Kostelec u Křížků, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale